Jan Niemiec (1858–1920) – pedagog, działacz społeczny
 Jan Niemiec-Moroński (ur. 1889) – działacz niepodległościowy, kawaler Orderu Virtuti Militari, pozbawiony stopnia podpułkownika dyplomowanego piechoty Wojska Polskiego
 Jan Niemiec (ur. 1894) – nauczyciel, działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Zasługi
 Jan Niemiec (1958–2020) – duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy kamieniecki
 Jan Niemiec (1941–2017) – sportowiec, kajakarz

Przypisy